

Botanica
 Bougainvillea – genere di piante

Geografia
 Bougainville – comune francese del dipartimento della Somme
Bougainville – isola dell'arcipelago delle Isole Salomone
 Regione autonoma di Bougainville – regione autonoma della Papua Nuova Guinea, comprendente l'omonima isola
 Isla Bougainville – nome spagnolo di Lively Island, isola delle Falkland

Persone
 Louis Antoine de Bougainville  – esploratore francese del XVIII secolo
 Jean-Pierre de Bougainville  – accademico francese del XVIII secolo
 Hyacinthe Yves Philippe Florentin de Bougainville – contrammiraglio francese del XVIII secolo

Altro
 7649 Bougainville – asteroide della fascia principale
 Bougainville (L 9077) – unità della Marine nationale